Plusieurs villes possèdent une rue Saint-Malo :

Rue Saint-Malo à Bayeux
 Rue Saint-Malo à Brest
 Rue Saint-Malo à Dinan
 Rue Saint-Malo à Rennes

Malo Rue